Hietala est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Marco Hietala (né en 1966), musicien finlandais
 (né en 1973), golfeur professionnel américain
 (1904-1990), athlète finlandais en pentathlon
 (né en 1983), culturiste finlandais
Zachary Hietala (né en 1962), musicien finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois